Djin peut désigner :

Djin, un album de musique du groupe Queen Adreena ;
 Djin, un ancien magazine de bandes dessinées édité par Fleurus ;
 Djin, une commune du Burkina Faso, dans la province du Nayala
 Djin, une ouverture aux échecs.

Voir aussi 
 Djinn, des créatures surnaturelles mentionnées dans le Coran ainsi que d'autres textes islamiques